

Geografia 
 Boxley – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito
 Boxley – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Seamus Boxley – cestista statunitense